Dunham puede hacer referencia a:

Personas 
 Katherine Dunham (1910 - 2006) bailarina, coreógrafa y antropóloga estadounidense.
 Lena Dunham (1986 - ) directora y actriz estadounidense.
 Jeff Dunham (1962 - ), ventrílocuo y comediante estadounidense.
 Stephen Dunham (1964 - 2012) actor estadounidense.
 William Dunham, escritor e historiador de matemáticas estadounidense.

Topónimos 
 Dunham, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Municipio de Dunham, municipio ubicado en el condado de McHenry, en Illinois, Estados Unidos.
 Municipio de Dunham, municipio ubicado en el condado de Washington, en Ohio, Estados Unidos.